Collegio elettorale di Trento – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Trento – collegio elettorale uninominale della Repubblica italiana per l'elezione del Senato della Repubblica
 Collegio elettorale di Trento – collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati